Der Khon Kaen United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Khon Kaen, der in der Thai League, der höchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde am 5. Februar 2015 gegründet. Die erste Saison startete man in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Man spielte in der North/East-Region und wurde auf Anhieb Meister. Wegen eines Strafverfahren wurde der Verein nach acht Spielen gesperrt. Der Verein wurde aber vom thailändischen Gerichtshof freigesprochen und man kehrte 2018 zurück. Die Saison 2018 schloss der Verein mit einem 2. Platz ab. 2019 wurde der Verein Meister seiner Liga und stieg somit in die Zweite Liga, die Thai League 2, auf. Die Saison 2020/21 schloss Khon Kaen mit dem vierten Platz ab. In den Aufstiegsspielen konnte man sich gegen den Nakhon Pathom United FC durchsetzen und man stieg in die erste Liga auf.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - North/East
 2015 - Meister
 2018 - 2. Platz 
 Thai League 3 - Upper Region: 2019  
 2019 - Meister 
 Thai League 2: 2020/21 (4. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Khon Kaen Provincial Administrative Organization Stadium () in Khon Kaen aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 7.000 Zuschauern und ist Eigentum der Khon Kaen Provincial Administrative.

Spielstätten seit 2015

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Trainer 
Stand: August 2022

Beste Torschützen seit 2015

Saisonplatzierung

Zuschauerzahlen seit 2020

Weblinks 
 Khon Kaen United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Khon Kaen United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Khon Kaen United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Khon Kaen United, FC
Gegründet 2015
Sport (Khon Kaen)